Самолётная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Самолётная улица — улица в Екатеринбурге.
 Самолётная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Самолётная улица — улица в Перми.

Украина 
 Самолётная улица — улица в Запорожье.
 Самолётная улица — улица в Мариуполе.
 Самолётная улица — улица в Одессе.